Семилетняя собака по кличке Дюк выиграла выборы мэра небольшого городского поселения Корморант в штате Миннесота. Должность мэра в посёлке населением всего примерно 1000 человек — почётная, на общественных началах.

На выборах, состоявшихся в августе 2014 года, Дюк набрал 12 голосов, уверенно победив владельца местного магазина Ричарда Шербрука, который получил примерно 2 или 3 голоса.

Выборы мэра в Корморанте проводятся ежегодно, регистрация кандидатов — платная, хотя и недорогая: за участие в голосовании берётся взнос $1 с кандидата. Собранные средства идут на благотворительные нужды.

По общему мнению местных жителей, Дюк был избран мэром во многом из-за его большого личного вклада в обеспечение безопасности, встречая громким лаем проезжающий транспорт и незнакомых людей, заставляя снижать скорость проезжающие автомашины.

После победы на выборах, новоизбранный мэр, как положено, прошёл процедуру инаугурации. В процессе подготовки к ней он посетил «салон красоты», где ему тщательно расчесали шерсть. Кроме этого, ему купили костюм, включая пиджак, галстук и шляпу-цилиндр, а местная фирма-производитель кормов для животных подарила ему годовой запас корма.

В январе 2015 года Дюк участвовал в конкурсе «Собака года» на Всемирной выставке собак () в Калифорнии — шоу, организованном комиком Джорджем Лопесом.

В августе 2016 года Дюк был переизбран третий раз подряд. В мае 2017 года он снова выиграл выборы.

В 2018 году четырёхлапый мэр ушёл в отставку по состоянию здоровья, а 21 февраля 2019 года скончался, о чём жители городка узнали из официального Facebook-аккаунта, где его хозяйка написала:«Наш любимый мэр Дюк сегодня отправился в собачий рай. Нам будет его очень не хватать».

Примечания

Ссылки 
 Duke The Dog Elected Mayor In Cormorant, Minn.
 Dog becomes mayor of minnesota town
 Duke the dog. Mayor of Cormorant MN
 DukeTheDogMayor — страница мэра Дюка в фейсбуке
 Фермерского пса избрали мэром посёлка на Среднем Западе
 Пса избрали мэром посёлка на Среднем Западе
 Дюк, мэр Корморанта в передаче национального TV J 15 января 2015 г. («Собака года» на Всемирной выставке собак в Калифорнии.)

Знаменитые собаки
Животные в политике
Политика Миннесоты